een meisjesnaam; zie Helena (voornaam)
 Helene (maan), een natuurlijke maan van Saturnus
 Hélène (Chausson), een opera van Ernest Chausson
 Hélène (Julien Clerc), een single van de Franse zanger Julien Clerc uit 1987
 Hélène (Roch Voisine), een single van de Canadese zanger Roch Voisine uit 1989
 Hélène (Saint-Saëns), een opera van Camille Saint-Saëns

Zie ook
 Helen (doorverwijspagina)
 Helena (doorverwijspagina)